Ernst von Gemmingen ist der Name folgender Personen:

 Ernst von Gemmingen (Grundherr) (1794–1838), deutscher Adliger, Grundherr in Neckarzimmern

 Ernst Franz Ludwig von Gemmingen (1795–1834), deutscher Adliger, Grundherr in Babstadt